Шараповский сельсовет

 Шараповский сельсовет — в Загорском районе Московской области (до 1954)
 Шараповский сельсовет — в Звенигородском (1929—1957, 1960—1965), Кунцевском (1957—1960) и Одинцовском (1965—1994) районах Московской области
 Шараповский сельсовет — в Коробовском и Шатурском районах Московской области (до 1994)
 Шараповский сельсовет — в Лопасненском (1929—1954), Чеховском (1954—1959, 1965—1994), Серпуховском (1959—1963) и Ленинском (1963—1965) районах Московской области
 Шараповский сельсовет — сельское поселение, Нижегородская область, Россия